Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 2–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Marat Safin (campione)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Dominik Hrbatý (finale)
 Marc Rosset (primo turno)

 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Maks Mirny (primo turno)
 David Prinosil (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2000
ATP Tour 2000